John Lees (zakenman), een zakenman van Lees, Greater Manchester, Engeland
John Lees (muzikant), Engelse muzikant uit Oldham.
John Lees (turner), Australische turner (*1931)